Le sigle RNP peut faire référence à :
 Rassemblement national populaire, un parti politique français fasciste de la Seconde Guerre mondiale ;
 Ribonucléoprotéine, en biologie cellulaire ;
 Required Navigation Performance (performance de navigation requise), est une forme de navigation basée sur la performance ;
 Rapport nucléocytoplasmique, qui correspond au rapport entre le noyau et le cytoplasme (activité nucléaire);
Réunion de la noblesse pontificale, association  regroupant les descendants des titulaires de titres pontificaux héréditaires.

RnP peut faire référence à :
 Rosa nel Pugno, un parti politique éphémère de centre-gauche italien (créé en novembre 2005, et dissout en décembre 2007).